Moorhexe steht für, oder ist enthalten in:
 Moorhexe, Kultursorte der Pfeifengrasart Blaues Pfeifengras -  () 
 Die Moorhexe, Folge 15 der deutschen Vorabend-Krimiserie Heiter bis tödlich: Henker & Richter, Regie: Joseph Orr, Drehbuch: Marko Lucht, Erstausstrahlung: 22. März 2012, mit Sarah Alles, Antje Hamer und André Röhner
 Die Moorhexe, deutscher Titel der Folge 6 der 2. Staffel der dänisch-deutschen Zeichentrickserie Tolle Trolle (dänischer Originaltitel )
 Narrenzunft Litzlocher Moorhexen e. V. 1998, als eingetragener Verein organisierte Hexenzunft aus dem Stadtteil Gamshurst (zu dem auch der Weiler Litzloch gehört) der Stadt Achern, Ortenaukreis, Region Südlicher Oberrhein, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland
 Ottjen Alldag un sien Moorhex. Een Vertellsel ut ’n Kinner- un Leefsleben, 1917 erstmals erschienener Teil der Roman-Trilogie mit der Titelfigur Ottjen Alldag des auf plattdeutsch schreibenden Autors Georg Droste (1866–1935) aus Bremen
 Die Moorhexe, Horrorroman von Wolfgang Hohlbein (* 1953, Œuvre-Verzeichnis) aus dem Jahr 1988
 Die Abenteuer der kleinen Moorhexe, Kinderbuch von Annelies Schwarz (* 1938) aus dem Jahr 2011
 Die alte Moorhexe, Lied des deutschen Komponisten Wolfgang Jehn (1937–2017) mit einem Text von Margarete Jehn (1935–2021)
 Die  (gälisch für Alte Frau der Moore, im Englischen  oder  – deutsch Schlafende Schöne – genannt) kann auch als Moorhexe gedeutet werden, da Cailleachs als hexenartige Riesinnen gedeutet werden. Es handelt sich dabei um eine durch den hügeligen Landschaftshorizont gebildete Silhouette, die von den  (auch , englisch , zur Abgrenzung von weiteren Steinkreisen des es in der Umgebung auch  genannt) bei dem Dorf  (englisch ) in Isle of Lewis (auf der Insel Lewis and Harris der Äußeren Hebriden in Schottland, Großbritannien) aus sichtbar ist. Auf ihrem „Knie“ befindet sich ein Cairn (ein Steinmann); ihre Silhouette diente vermutlich für astronomische Beobachtungen.

Siehe auch:
 Hexe
 Moor